Plataniá kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Plataniás (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Plataniá (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ioannínon, 
 Plataniá (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Kilkís, 

Robotskapade Greklandförgreningar